Lynch är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Bobby Lynch
 Charles Lynch, flera personer
 Charles Lynch (godsägare) (1736–1796), amerikansk godsägare som tog rätten i egna händer  och gav upphov till begreppet lynchning
 Charles Lynch (pianist)
 Charles Lynch (politiker)

David Lynch (född 1946), amerikansk filmregissör och musiker
 Doug Lynch
 Drew Lynch
 Eliza Lynch (1833–1886), paraguayansk presidenthustru
 Evanna Lynch

 Jack Lynch (1917–1999), irländsk politiker och taoiseach 1966-1971 och 1977-1979
 Jair Lynch
 Jane Lynch
 Jennifer Lynch
 Joel Lynch
 John Lynch, flera personer
 John Lynch (född 1952), amerikansk politiker
 John Lynch (amerikansk fotboll)
 John Lynch (skådespelare)
 John Carroll Lynch

 Kelly Lynch
 Kenny Lynch (1938–2019), engelsk sångare och skådespelare
 Kerry Lynch
 Kevin Lynch

 Laura Lynch
 Lexii Alijai
 Liam Lynch
 Loretta Lynch

 Margaret Lynch

 Ray Lynch (född 1943), amerikansk kompositör
 Richard Lynch
 Riker Lynch
 Rocky Lynch
 Ross Lynch
 Rydel Lynch

 Scott Lynch
 Sinéad Lynch
 Stephen Lynch (politiker)
 Stephen Lynch

Engelska efternamn
Irländska efternamn